

1 января 
 Рейто, Ене (37) — венгерский писатель, фантаст, драматург и журналист.

2 января

3 января 
 Чеменземинли, Юсиф Везир (55) — азербайджанский писатель, публицист, драматург, историк, фольклорист и политический деятель.

4 января 
 Ацев, Мирче (27) — югославский македонский партизан, Народный герой Югославии (посмертно) (1945), убит болгарскими полицейскими.
 Безменов, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Пинджуров, Страхил (27) — Народный герой Югославии.
 Раскова, Марина Михайловна (30) — советская лётчица-штурман, майор; одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза.
 Шенгелая, Николай Михайлович (39) — советский кинорежиссёр и кинодраматург.

5 января 
 Пресняков, Иван Андреевич (49) — советский военный деятель, генерал-майор.

6 января

7 января 
 Ефимов, Матвей Андреевич (33) — Герой Советского Союза.
 Никола Тесла (86) — физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники.

8 января 
 Козачинский, Александр Владимирович (39) — русский советский писатель.

9 января 
 Андреевич, Елисавета (20) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии. Казнена немецкими оккупантами.
 Штыков, Серафим Григорьевич — генерал-майор.

10 января 
 Майский, Дмитрий Васильевич (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Овчинников, Владимир Сергеевич (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Стриженко, Яков Алексеевич (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

11 января 
 Герасимова, Нина Николаевна — подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия». Казнена немецкими оккупантами
 Самойлов, Иван Арсеньевич (25) — Герой Советского Союза.

12 января 
 Бадум, Йохан (21) — немецкий лётчик, ас Второй Мировой войны, погиб в Тунисе.
 Богдан, Яков Иванович — командир 5-й стрелковой роты 533-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, старший лейтенант. В бою закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Гончар, Павел Иванович — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жуков, Михаил Петрович (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потапов, Александр Семёнович (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

13 января 
 Бевз, Иван Васильевич (39) — Герой Советского Союза.
 Войлоков, Иван Гаврилович — Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Молодцов, Дмитрий Семёнович — Герой Советского Союза.
 Сердюков, Николай Филиппович — Герой Советского Союза.
 Ури, Эльза (65) — немецкая писательница еврейского происхождения; погибла в газовой камере в Освенциме.

14 января 
 Баштырков, Андрей Андреевич (28) — Герой Советского Союза.
 Бугайченко, Иван Федотович (29) — Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Владимир Николаевич (21) — Герой Советского Союза.

15 января 
 Алексеев, Иван Епифанович (33) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир 106-й танковой бригады 12-го танкового корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (посмертно), полковник. Погиб в бою под городом Россошь.
 Владимир Васильев — Герой Советского Союза.
 Котов, Евгений Петрович (19) — Герой Советского Союза.
 Кубакаев, Тимирай Кубакаевич (23) — Герой Советского Союза.
 Курбаев, Афанасий Афанасьевич (35) — Герой Советского Союза.
 Ликунов, Иван Сергеевич — Герой Советского Союза.
 Немировский, Николай Николаевич — Герой Советского Союза.
 Полухин, Иван Андреевич (18) — Герой Советского Союза.
 Поляков, Константин Илларионович (18) — Герой Советского Союза.
 Севрюков, Николай Михайлович (33) — Герой Советского Союза.
 Седов, Иван Васильевич (19) — Герой Советского Союза.
 Сирин, Николай Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Тарасенко, Иван Иванович (19) — Герой Советского Союза.
 Утягулов, Зубай Тухватович (29) — Герой Советского Союза.
 Чучелов, Григорий Алексеевич (35) — эстонский футболист.
 Казнённые немецкими оккупантами участники подпольной антифашистской организации «Молодая Гвардия» (см. также 16, 20 и 31 января, 9 февраля):
 Бондарев, Василий Иванович (18) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Гуков, Василий Сафонтьевич (21) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Левашов, Сергей Михайлович (18) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Мошков, Евгений Яковлевич (22) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Осьмухин, Владимир Андреевич (18) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Петров, Виктор Владимирович (17) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Третьякевич, Виктор Иосифович (18) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Фомин, Демьян Яковлевич (17) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Шепелев, Евгений Никифорович (19) — подпольщик Великой Отечественной войны.

16 января 
 Авриль, Жанна (74) — танцовщица канкана в Мулен-Руж и знаменитая модель Анри Тулуз-Лотрека; умерла в нищете в Доме престарелых.
 Блох, Элеонора Абрамовна (61) — украинская и советская скульптор, художник, педагог.
Казнённые немецкими оккупантами участники подпольной антифашистской организации «Молодая Гвардия»: 
 Андросова, Лидия Макаровна (18) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Бондарева, Александра Ивановна (20) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Громова, Ульяна Матвеевна (19) — комсомолка, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), член штаба организации «Молодая гвардия»..
 Дьяченко, Антонина Николаевна (17) — комсомолка, член штаба организации «Молодая гвардия».
 Жуков, Николай Дмитриевич (20) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Земнухов, Иван Александрович (19) — Герой Советского Союза (посмертно) (1943), член штаба организации «Молодая гвардия».
 Кезикова, Нина Георгиевна (17) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Кийкова, Евгения Ивановна (19) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Лютиков, Филипп Петрович (51) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Пегливанова, Майя Константиновна (17) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Петрачкова, Надежда Никитична (18) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 Попов, Анатолий Владимирович (молодогвардеец) (19) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Шищенко, Александр Тарасович (17) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 Щербаков, Георгий Кузьмич (17) — подпольщик Великой Отечественной войны.

17 января 
 Баранов, Михаил Дмитриевич (21) — советский лётчик-истребитель. Участник Великой Отечественной войны, лидирующий ас 1942 года, Герой Советского Союза (1942). Погиб во время тренировочного полёта.
 Елисеев, Михаил Григорьевич — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Попов, Евгений (14) — пионер-герой. 
 Старцев, Фёдор Григорьевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

18 января 
 Бибишев, Иван Фролович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лысенко, Николай Емельянович — полковой комиссар Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

19 января 
 Кузнецов, Анатолий Иванович (28) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кульчицкий, Михаил Валентинович (22) — советский поэт; погиб на фронте.

20 января  
 Беренс, Михаил Андреевич (64) — русский контр-адмирал, командующий Русской эскадрой.
 Борисов, Семён Прокофьевич (16) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия». Расстрелян немецкими оккупантами.
 Сафонов, Степан Степанович (16) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия». Погиб в бою.

21 января 
 Айбль, Карл (51) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант (посмертно — генерал пехоты), командир 385-й пехотной дивизии на южном участке Восточного фронта, командир 24-го танкового корпуса. Погиб под Сталинградом.
 Вялых, Николай Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ганус, Феодосий Григорьевич — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Григорьев, Иван Андреевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Курочкин, Тимофей Петрович (33) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Наумов, Алексей Фёдорович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Норицын, Пётр Михайлович (39) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сербов, Исаак Абрамович (71) — белорусский этнограф, фольклорист и археолог. Действительный член Института белорусской культуры, кандидат исторических наук.
 Смирнов, Павел Михайлович (34) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

22 января 
 Атаев, Аннаклыч — командир эскадрона 294-го кавалерийского полка 112-й добровольческой Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавалерийского корпуса 5-й танковой армии Юго-Западного фронта, лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Погиб в бою

23 января 
 Барышников, Степан Павлович (50) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Удмуртского областного комитета ВКП(б) (1937—1938), умер в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь).
 Гетман, Иван Иванович (29) — Герой Советского Союза.
 Кнорринг, Ирина Николаевна (36) — русская поэтесса.

 Тараскин, Павел Андреевич (32) — Герой Советского Союза.

24 января 
 Голиков, Леонид Александрович (16) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Анатолий Алексеевич (38) — советский военно-морской деятель.

25 января 
 Гётт-Гетыньский, Эдвард (45) — майор артиллерии Войска Польского.
 Сергиенко, Иван Васильевич (24) — Герой Советского Союза

26 января 
 Болотников, Николай Антонович (44) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Вавилов, Николай Иванович (55) — российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ, академик АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ; умер в тюрьме.
 Ромаев, Гаяз Галазкарович (21) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сташков, Николай Иванович (35) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

27 января

28 января 
 Васильев, Григорий Семёнович (45) — Герой Советского Союза.
 Дьяконов, Павел Павлович (64) — русский генерал, военный агент в Великобритании, советский разведчик, масон.

29 января 
 Афанасьев, Николай Афанасьевич (19) — командир отделения учебного батальона 178-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского фронта, старший сержант. В бою закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Барабанщиков, Александр Васильевич — председатель исполнительного комитета Липецкого городского Совета депутатов трудящихся (1940—1942), участник Великой Отечественной войны, капитан Красной Армии. Умер в госпитале от ран, полученных в бою.
 Дрозд, Валентин Петрович — советский военачальник, вице-адмирал.
 Клюев, Леонид Лаврович (62) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Маркус, Татьяна Иосифовна (21) — героиня Киевского подполья в годы Великой Отечественной войны.
 Николаенко, Пётр Иванович (28) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

30 января 
 Перепечко, Иван Николаевич — советский государственный и политический деятель.
 Печауэр, Аттила — венгерский спортсмен-фехтовальщик еврейского происхождения, чемпион Олимпиад 1928 и 1932 годов.
 Айдогд — Герой Советского Союза.

31 января 
 Головатый, Владимир Денисович (17) — юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны, подпольщик.
 Малозёмов, Иван Прокопьевич (21) — Герой Советского Союза.
 Сопова, Анна Дмитриевна (18) — член подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» во временно оккупированном городе Краснодоне; казнена.
 Тюленин, Сергей Гаврилович (17) — член подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» во временно оккупированном городе Краснодоне, Герой Советского Союза (посмертно) (1943); казнён.